

Таскамбія — місто, штат Алабама
 Таскамбія — селище, штат Міссурі